Апостольский викариат Тайтая () — апостольский викариат Римско-Католической церкви с центром в городе Тайтай, Филиппины. В юрисдикцию апостольского викариата Калапана входит северная часть провинции Палаван. Кафедральным собором апостольского викариата Тайтая является церковь святого Иосифа.

История 

26 марта 2002 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу Evangelizandi operi, которой учредил апостольский викариат Тайтая, выделив его из апостольского викариата Палавана (сегодня — Апостольский викариат Пуэрто-Принсеса).

Ординарии апостольского викариата 

 епископ Edgardo Sarabia Juanich (13.05.2002 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла Evangelizandi operi

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Филиппин